Motociklistična Velika nagrada Nemčije 2008 je bila deseta dirka motociklističnega prvenstva v . Potekala je 13. julija 2008.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008
2008